Deux navires de l'United States Navy ont été nommés USS Johnston d'après John V. Johnston, un marin de la guerre de Sécession :
 l', un destroyer de classe Fletcher lancé en 1943 et coulé l'année suivante par les Japonais ;
 l', un destroyer de classe Gearing lancé en 1945 et cédé à Taïwan en 1980.

Johnston